Dexter (automerk), een Frans automerk
Dexter (rund), een runderras
Dexter, een algemene naam voor een Pokédex
Dexter Holland, leadzanger van The Offspring
de hoofdpersoon in de tekenfilmserie Dexter's Laboratory
Dexter (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie
Dexter (heraldiek), (heraldisch) rechts of naar rechts gericht op een wapen (voor de toeschouwer links)

Plaatsen met de naam Dexter
Dexter (Georgia)
Dexter (Iowa)
Dexter (Kansas)
Dexter (Maine)
Dexter (Michigan)
Dexter (Minnesota)
Dexter (Missouri)
Dexter (New Mexico)

Personen met de achternaam Dexter
Colin Dexter, geestelijk vader van Inspector Morse en kruiswoordpuzzelaar
Brad Dexter, een Amerikaanse acteur